Акмозская во́лость — административно-территориальная единица в составе Феодосийского уезда Таврической губернии. Образована 8 (20) октября 1802 года как часть Таврической губернии, при реоганизации административного деления уездов, сохранявшегося со времён Крымского ханства, в основном, из территорий бывших Дип-Керченского и части Орта-Керченского каймаканств Кефинского кадылыка. Располагалась в восточной части уезда, занимая восточную часть Керченского полуострова (примерно от линии Узунларское озеро — Казантипский залив). На 1805 год население составило 4470 человек, проживавших в 43 деревнях, национальный состав в доступных источниках не отражён.

Волость после 1829 года 
Волость просуществовала до 1829 года, когда, в результате реорганизации административно-территориального деления, была переименована, практически без изменений, в Чурубашскую волость. Состав волости:

 Аккоз
 Башаул
 Бешевли-Каралар
 Биели
 Большой Бабчик
 Бураш
 Дайре Салын
 Джайлав
 Джангара
 Канрама
 Каш Кую
 Кельяк
 Китай
 Кият Сарай Мин

 Коп Кочеген
 Коп Такин
 Копчек
 Кояш
 Куль Тобе
 Малый Бабчик
 Мама
 Маяк Салын
 Мисар
 Опук
 Ортель
 Паша Салын
 Сарай Мин
 Суин Эли

 Тараян
 Темеш
 Тобичек
 Узунлар
 Чигин
 Ченгулек
 Черелек
 Чобан
 Чокур Сеит Эли
 Чомаш Такил
 Чурубаш татарский
 Шеих Асан
 Экитав Кочеген
 Эль Кедже Эли
 Ямиш Такин

Деревня Бамтярин помечена, как разорённая

Примечания

Литература 
 

Волости Таврической губернии